Die Poolbillard-Europameisterschaft 2015 war ein Poolbillardturnier, das vom 12. bis 22. April 2015 im Hotel Resort Ria Park in Vale do Lobo in der Algarve stattfand und vom europäischen Poolbillardverband EPBF ausgerichtet wurde. Es war die erste Poolbillard-EM in Portugal.

Ausgespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos in den Kategorien Herren, Damen und Rollstuhlfahrer. Bei den Rollstuhlfahrern gab es keinen 14/1-endlos-Wettbewerb. Zudem wurden die Mannschafts-Europameister der Herren und der Damen ermittelt.

Modus 
Gespielt wurde zunächst in allen Wettbewerben im Doppel K.-o.-System. Dieser Spielmodus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielern im Turnier war (bei den Herren 64; bei den Damen 16; bei den Rollstuhlfahrern 8 und bei den Mannschaften 8 beziehungsweise 4). Anschließend wurde im K.-o.-System gespielt.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren

14/1 endlos 
Der 14/1-endlos-Wettbewerb der Herren fand vom 12. bis 13. April statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 15. bis 16. April statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 17. bis 19. April statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 20. bis 22. April statt.

Mannschaft 
Die Vorrunde des Mannschafts-Wettbewerb der Herren fand vom 12. bis 14. April statt, die Finalrunde am 18. April.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website
 Poolbillard-Europameisterschaft 2015 auf sixpockets.de

Quellen 

2015
Europameisterschaft
Billardturnier in Portugal
Sportveranstaltung in Loulé